Ґміна Дембно може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Дембно (Бжеський повіт) — сільська ґміна у Малопольському воєводстві
 Ґміна Дембно (Мисліборський повіт) — місько-сільська ґміна у Західнопоморському воєводстві